Влади́мир Киселёв:
 
 Киселёв, Владимир Борисович (1936—1999) — советский хоккеист, тренер.
 Киселёв, Владимир Владимирович (род. 1952) — российский бизнесмен.
 Киселёв, Владимир Викторович (1957—2021) — советский и украинский толкатель ядра.
 Киселёв, Владимир Григорьевич (род. 1942) — советский и украинский скульптор.
 Киселёв, Владимир Дмитриевич (1942—2021) — советский и российский химик.
 
 Киселёв, Владимир Леонтьевич (1922—1995) — советский писатель.
 Киселёв, Владимир Николаевич (род. 1958) — председатель Законодательного Собрания Владимирской области (с марта 2009 года).
 Киселёв, Владимир Сергеевич (род. 1974) — паралимпиец.